Mostek zdrobnienie od most

Anatomia i medycyna 
 mostek (anatomia)
 mostek człowieka
 mostek (wołowina)
 mostek (wieprzowina)

Kultura i sztuka 
 mostek (muzyka)
 mostek gimnastyczny – ćwiczenie gimnastyczne polegające na skłonie do tyłu (wygięciu do tyłu), aż do dotknięcia rękoma lub głową do podłogi - także technika obronna w zapasach (mostek zapaśniczy).

Nauka i technika 
 Mostek – amerykański producent układów scalonych
 mostek termiczny (cieplny) – miejsce charakteryzujące się zwiększonymi stratami ciepła w budynku np. naroża.
 mostek (elektronika)
 mostek Behrendta
 mostek Graetza – prostownik dwupołówkowy
 mostek Maxwella
 mostek Scheringa
 mostek (chemia)
 mostek kapitański – na statku – miejsce (pomieszczenie) dowodzenia jednostką
 mostek – mały most lub duża kładka
 mostek (część roweru)
 mostek w informatyce (elementy chipsetu):
 mostek północny
 mostek południowy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Mostek – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Mostek – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków
 Mostek – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków
 Mostek – część wsi Orzeszkowo w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka
 Mostek – osada wsi Piecki w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki

Czechy 
 Mostek (powiat Trutnov) – wieś gminna w powiecie Trutnov w Czechach
 Mostek – stacja kolejowa w miejscowości Mostek, w kraju hradeckim

Białoruś 
 Mostek – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Krasne Sioło
 Mostek – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Inne 
 Mostek – skały w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, na Janowickim Grzbiecie

Linki zewnętrzne